Валерий Викторович Тишлер (родился 4 апреля 1962 года, Киев) — украинский композитор, музыкант и .

Биография и творчество 
Учился в школе № 13 Святошинского района города Киева. В 9 классе начал параллельное обучение в музыкальном училище на заочном отделении. После окончания школы перевёлся на стационар и закончил обучение в 1983 году.

Окончил Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра (кафедра Оркестровых духовых и ударных инструментов). С 2000 года пишет музыку для фильмов и на сегодняшний момент написана музыка для более чем 30 фильмам и сериалам. В песенном жанре много сотрудничает с Александром Егоровым. Песни Валерия Тишлера исполняют Николай Караченцов (в фильме «Летучая мышь»), Дмитрий Харатьян (в фильме «Инфант») и другие артисты.

Живёт в Киеве. Женат, дочь Станислава (24 года).

Фильмография

Композитор 
  — «Бездельники»
  — «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь»
  — «В двух километрах от Нового года»
 2004 — «Тебе, настоящему»
 2004 — «Убей меня! Ну, пожалуйста»
 2004 — «Летучая мышь»
  — «Женская интуиция 2»
  — «Аврора, или Что снится спящей красавице»
 2006 — «Инфант»
  — «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения»
 2007 — «Мужская интуиция»
  — «Хочу ребёнка»
  — «Всё возможно»
 2009 — «Золушка с острова Джерба»
  — «Зимний сон»
 2010 — «Солнцекруг»
  — «Моя новая жизнь»
  — «Позднее раскаяние»
  — «Избранница»
  — «Поделись своим счастьем»
 2015 — «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»
  — «40+ или Геометрия Чувств»
  — «Побочный эффект»
 2018 — «Ничто не случается дважды» (1—16) 1 сезон
  — «Ничто не случается дважды» (17—24) 2 сезон
  — «Виновата любовь»
 2021 — «Летний снег»
 2021 — «Цветотерапия любви»

Примечания

Ссылки 
 Валерий Тишлер на сайте www.kino-teatr.ru
  Официальный сайт РОССИЙСКОГО АВТОРСКОГО ОБЩЕСТВА
 Официальный канал Валерия Тишлера (Larry V. Teashler) на Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNlleTikwrGZ9w-Lk1GyGFQ

Выпускники Киевского музыкального училища им. Р. Глиэра